jądro ślimakowe brzuszne
 jądro ślimakowe grzbietowe